Махо́рка:

 Махорка () — вид растений рода Табак семейства Паслёновые.
 Махорка — сорт табачного сырья представляющий в основном отходы сигаретного и сигарного производства и включающий части табачных листьев и стеблей.
 «Махорка» — павильон на первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве, спроектированный архитектором К. С. Мельниковым.
 Махорка — река в Московской области.
 Махорка — сленговое название марихуаны.

См. также 
 Табак (значения)

Примечания